Iujni (Kràsnaia Poliana), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Belorétxensk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Dinskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Korenovsk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Krimsk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Mikhàilovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Sovétskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Kubanski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Blagodàrnoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Oktiabrski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Bratski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Xepsi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Vimovets), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iujni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Iujni (Txukotka), localitat del districte autònom de Txukotka, a Rússia
 Iujni (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Iujni (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Illa Iujni, illa sud de Nova Zembla, a Rússia